Александр Миславский:
 Миславский, Александр Андреевич (1828—1914) — известный врач, почётный гражданин Екатеринбурга
 Миславский, Александр Николаевич (1880—1956) — учёный в области гистологии и физиологии, педагог, заслуженный деятель науки РСФСР (1939), сын Н. А. Миславского и внук А. А. Миславского.